Jan Stloukal může být:

 Jan Stloukal (1912) (1912–1991) – český fotbalový útočník
 Jan Stloukal (1942) (* 1942) – český fotbalový záložník